Plaats in Indonesië
 Klumpit (Gebog), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Klumpit (Tlogowungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Klumpit (Karanggede), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Klumpit (Sawahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Klumpit (Soko), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java